november – miesiąc w kalendarzu rzymskim
 okręty podwodne projektu 627A

 Listopad () – film  z 2004
 November – wiersz angielskiego romantycznego poety Johna Clare’a